5-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в Чехословакии с 6 по 15 марта 1964 года. Игры проводились в Злине, Братиславе, Пардубице и Праге. В чемпионате участвовало 16 стран. Победу во второй раз подряд отпраздновала сборная Румынии.

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Основной Раунд

Группа 1

Группа 2

Финальные матчи

Итоговое положение команд

Победитель

Ссылки 
 Отчёт о турнире
 Полная статистика чемпионата на сайте todor66.com

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира в Чехословакии
Гандбол в Чехословакии
Спорт в Чехословакии в 1964 году